de Nationale Bank van België
 de Nationale Bank van Nederland: De Nederlandsche Bank
 De Centrale Bank van Suriname
of de nationale bank van een ander land, zie: Centrale bank

Zie ook: Bank.